Die Communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 29. Dezember 1994 gegründet und umfasst aktuell 22 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villeneuve-l’Archevêque.

Historische Entwicklung 
Per 1. Januar 2016 bildeten die Gemeinden Chigy, Theil-sur-Vanne und Vareilles eine Commune nouvelle unter dem Namen Les Vallées de la Vanne.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vanne et Pays dOthe
Gegründet 1994